Kampmann pode referir-se a:
 Viggo Kampmann, político dinamarquês. 
 Hack Kampmann, arquiteto dinamarquês.
Kampman pode referir-se a:
 Aaron Kampman
 Harri Kampman
Sobrenomes da língua alemã